Tizenhat város tizenhat leánya, Krúdy Gyula 1925-ben megjelent regénye
Tizenhat város tizenhat leánya, Krúdy Gyula regényéből 1983-ban készített tévéfilm Katkics Ilona rendezésében